Чемпионат мира по трековым велогонкам 1947 года прошёл с 25 июля по 3 августа в Париже (Франция).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1947
Июль 1947 года
Август 1947 года
Международные спортивные соревнования в Париже
Чемпионаты мира во Франции
Международные соревнования по велоспорту во Франции